Цаликов (Цаликова) () — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Цаликов (Цалыккаты) Ахмед (Ахмет) Тембулатович (1882—1928) — российский политический и государственный деятель, меньшевик.
 Цаликов, Ахмет Бацкоевич (род. 1929) — советский азербайджанский скульптор.
 Цаликов, Вадим Вадимович (род. 1966) — российский кинорежиссёр, сценарист, художник.
 Данилбек (Джена) Цаликов — генерал-майор царской армии.
 Цаликов, Кантемир Александрович (1908—1944) — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Цаликов, Мусса Данилович (1937—2020) — советский и российский футболист и тренер.
 Цаликов, Руслан Хаджисмелович (род. 1956) — первый заместитель министра обороны России.

 Цаликова, Нина Ахметовна (1924—2003) — советский и российский педагог.

См. также 

 Улица Цаликова (Владикавказ) — улица во Владикавказе, Северная Осетия.
 Цаликово — село в Алагирском районе Северной Осетии.